Yamaguchi (ciutat), capital de la prefectura de Yamaguchi (Japó)
 Prefectura de Yamaguchi, divisió administrativa japonesa a la regió de Chugoku sobre l'illa de Honshu 
 Biografies:
 Hotaru Yamaguchi (Prefectura de Mie, 1990), futbolista japonès 
 Kappei Yamaguchi (1965), seiyū de Fukuoka
 Motohiro Yamaguchi (Prefectura de Gunma, Japó, 1969), futbolista japonès 
 Satoshi Yamaguchi (Prefectura d'Oita, 1959), futbolista japonès 
 Satoshi Yamaguchi (1978) (Prefectura de Kochi, 1978), futbolista japonès 
 Toshihiro Yamaguchi (Prefectura de Kumamoto, 1971), futbolista japonès 
 Tsutomu Yamaguchi (1916 - 2010), enginyer japonès, testimoni i única víctima oficialment reconeguda de l'explosió
 Yamaguchi Yoshiko (Xina, 1920), cantant i artista japonesa 
 Yoshitada Yamaguchi (Prefectura de Shizuoka, 1944), futbolista japonès